Ла Каса Бланка има више значења:

 Ла Каса Бланка (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Каса Бланка (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Каса Бланка, Ел Аламо (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Каса Бланка (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Каса Бланка (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каса Бланка (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каса Бланка (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Каса Бланка (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Каса Бланка (Тингамбато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Каса Бланка (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Каса Бланка (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Каса Бланка (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Каса Бланка (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Каса Бланка (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Каса Бланка (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику